— 97-й император Японии, правивший с 18 сентября 1339 по 29 марта 1368 года. Имя — Нориёси. Буддийское монашеское имя — Гэнтоку-но-ин.

Приставка «го-» означает «следующий», «преемник» (то есть «Мураками II»).

С 1911 года в японской историографии императоров Южной династии стали считать представителями главной линии императорского дома, поэтому император Го-Мураками стал 97-м императором Японии. До тех пор императоры Северной династии рассматривались как законные наследники императорского дома, соответственно император Го-Мураками считался 2-м императором Южной династии.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:

 Южный Двор
 Энгэн (1336—1340)
 Кококу (1340—1346)
 Сёхэй (1346—1370)

 Северный Двор
 Рякуо (1338—1342)
 Коэй (1342—1345)
 Дзёва (1345—1350)
 Канно (1350—1352)
 Бунна (1352—1356)
 Эмбун (1356—1361)
 Коан (1361—1362)
 Дзёдзи (1362—1368)
 Оан (1368—1375)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Императоры Японии